Christian Reiher (1984-), mathématicien allemand ;
 James William Reiher (1943-2017), catcheur (lutteur professionnel) fidjien ;
 James William Reiher, Jr. (1971-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Sarona Reiher (1978-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;